Chiesa di Sant'Emmerano (Magonza) – chiesa a Magonza
 Cattedrale di Sant'Emmerano – cattedrale di Nitra